Il torneo di singolare femminile di tennis alla XXVII Universiade si è svolto dall'8 al 16 luglio 2013 a Kazan', in Russia.

Teste di serie 

  Jaroslava Švedova (Ritirata)
  Luksika Kumkhum (Secondo turno)
  Ilona Kramen' (Quarti di finale)
  Nudnida Luangnam (Quarti di finale)
  Sachie Ishizu (Campione, oro)
  Laura Siegemund (Quarti di finale)
  Kateřina Vaňková (Semifinale)
  Margarita Gasparjan (Quarto turno)

  Kateřina Kramperová (Quarto turno) 
  Alison Bai (Quarto turno) 
  Ekaterina Jašina (Quarto turno) 
  Han Sung-hee (Terzo turno) 
  Sylwia Zagórska (Quarto turno) 
  Karin Morgošová (Quarto turno) 
  Hsu Wen-hsin (Quarto turno) 
  Juan Ting-fei (Primo turno)

Tabelloni

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Consolazione

Finali

Tabellone principale consolazione

Parte alta

Parte bassa 

Tennis alla XXVII Universiade